Friday Island ist der Name folgender Inseln:

 Friday Island (Themse), Insel in der Themse
 Friday Island (Torres Strait), Insel vor Australien
 Friday Island (Neuseeland), Insel vor Neuseeland